Jacek Kowalczyk ist der Name folgender Personen:

* Jacek Kowalczyk (Journalist) (* 1959), polnischer Journalist
 Jacek Kowalczyk (Fußballspieler) (* 1981), polnischer Fußballspieler